Тодд Федорук (,  13 лютого 1979, Редвоте) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника.

Провів понад 500 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1995 року в ЗХЛ.

1997 року був обраний на драфті НХЛ під 164-м загальним номером командою «Філадельфія Флаєрс». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 12 років, захищав кольори команд «Філадельфія Флаєрс», «Анагайм Дакс», «Даллас Старс», «Міннесота Вайлд», «Фінікс Койотс» та «Тампа-Бей Лайтнінг».

Загалом провів 570 матчів у НХЛ, включаючи 25 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Тренерська робота 
Працював асистентом головного тренера в клубі ХЛСУ «Трентон Тітанс».

Нагороди та досягнення 
Володар Кубка Колдера в складі «Філадельфія Фантомс» — 2005.

Статистика

Посилання 
 

канадські хокеїсти
канадські хокейні тренери
Хокеїсти «Філадельфія Флайєрс»
Хокеїсти «Анагайм Дакс»
Хокеїсти «Даллас Старс»
Хокеїсти «Міннесота Вайлд»
Хокеїсти «Фінікс Койотс»
Хокеїсти «Тампа-Бей Лайтнінг»
Хокеїсти АХЛ‎
Хокеїсти ліги Східного узбережжя‎‎
Задрафтовані «Філадельфія Флайєрс»
Українці Канади